Il singolare del Toyota Princess Cup 1998 è stato un torneo di tennis facente parte del WTA Tour 1998.

Monica Seles era la detentrice del titolo e ha battuto in finale 4–6, 6–3, 6–4 Arantxa Sánchez Vicario.

Teste di serie
Le prime 4 teste di serie hanno ricevuto un bye per il 2º turno

  Arantxa Sánchez Vicario (finale)
  Monica Seles (campionessa)
  Amanda Coetzer (secondo turno)
  Dominique Van Roost (secondo turno)

 Anna Kurnikova (quarti di finale) 
 Lisa Raymond (primo turno) 
 Anke Huber (semifinali) 
 Henrieta Nagyová (secondo turno)

Tabellone

Finale

Sezione 1

Sezione 2

Collegamenti esterni 
 

Toyota Princess Cup 1998